All In One Night, pubblicato nel 2001, è un album discografico del dj italiano Gigi D'Agostino.

Tracce